14. etape af Vuelta a España 2020 var en 204,7 km lang , som blev kørt den 4. november 2020 med start i  og mål i .

Resultater

Etaperesultat

Klassement efter etapen

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Bedste unge rytter

Holdkonkurrencen

Udgåede ryttere 
  Alexis Renard () – gennemførte ikke pga. sygdom
  Martin Salmon () – gennemførte ikke
  Alexander Kamp () – gennemførte ikke

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 Officielt websted

14